Armengol ist der Familienname folgender Personen:
 Armengol Coll y Armengol (1859–1918), katholischer Bischof
 Margarita Armengol (* 1960), spanische Schwimmerin
 Mario Ruiz Armengol (1914–2002), mexikanischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Petrus Armengol (1238–1304), spanischer Mercedarier
 Vicente Mut y Armengol (1614–1687), spanischer Astronom, Ingenieur, Historiker, Mathematiker und Offizier

Armengol (cat.) bzw. Ermengol (span.) ist der Name folgender Personen:
 Armengol (Rouergue) († nach 935), Graf von Rouergue
 Ermengol (Osona) († 940~942), Graf von Osona
 Ermengol I. (Urgell) († 1010), Graf von Urgell 
 Ermengol II. (Urgell) († 1038/1039), Graf von Urgell
 Ermengol III. (Urgell) (1032–1065), Graf von Urgell
 Ermengol IV. (Urgell) (1056–1092), Graf von Urgell
 Ermengol V. (Urgell) (1078–1102), Graf von Urgell
 Ermengol VI. (Urgell) (1078–1102), Graf von Urgell
 Ermengol VII. (Urgell) († 1184), Graf von Urgell
 Ermengol VIII. (Urgell) (1158–1209), Graf von Urgell
 Ermengol IX. (Urgell) († 1243), Graf von Urgell
 Ermengol X. (Urgell) (1274–1314), Graf von Urgell